Ópera de Berlim pode referir-se a:
 Ópera Estatal de Berlim
 Ópera Alemã de Berlim

Desambiguações de artes